Lang steht für:

 Lang (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Peter Lang AG, Schweizer Wissenschaftsverlag
 Kliner, Lang and Scharmann, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Raber-Lang, ehemalige US-amerikanische Automarke
 Rauch & Lang, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Lang ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Lang (Gemeinde Feldkirchen), Ortschaft von Feldkirchen in Kärnten
 Lang (Gemeinde Ferndorf), Ortschaft von Ferndorf, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Lang (Günzach), Ortsteil der Gemeinde Günzach, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Lang (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Lang (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada
 Lang (Steiermark), Gemeinde in Österreich
 Lǎng Xiàn, Kreis des Regierungsbezirks Nyingchi, Autonomes Gebiet Tibet, Volksrepublik China, siehe Nang Dzong
 Lang Island, siehe Langøy, Insel vor der Küste des Kemplands, Antarktika
 Lang-Nunatak, Nunatak im Palmerland, Antarktika
 Langpollen, Bucht an der Küste des Prinzessin-Elisabeth-Lands, Antarktika
 Langsundet, Meerenge vor der Küste des Kemplands, Antarktika
 Langskavlen, Gletscher im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Epitaph für Martin Lang in der Pfarrkirche St. Emmeram in Wemding
 Lang Lang (Begriffsklärung)
 Lange
 Lank